Никола́й Ива́нович Гу́сев:
 Гусев, Николай Иванович (1897—1962) — советский военачальник.
 Гусев, Николай Иванович (1899—1965) — советский художник.